Meseritz kan syfta på:

Polen
 Meseritz – en stad i Lublins vojvodskap i östra Polen, se Międzyrzec Podlaski
 Meseritz – en stad i Lubusz vojvodskap i västra Polen, se Międzyrzecz 
 Meseritz – en ort i kommunen Sławoborze, Powiat Świdwiński, Västpommerns vojvodskap, se Międzyrzecze, Sławoborze.

Tjeckien
 Velké Meziříčí – en ort i Tjeckien, på tyska Groß Meseritsch.